

Зиково — село, Саранський міський округ, Мордовія
 Зиково — село, Панкрушихинський район, Алтайський край

Див. також 
 Єфремово-Зиково